Юри́й Григо́рьевич Ко́валь (; ) — украинский футбольный тренер, старший тренер клуба «Заря» (Луганск).

Биография 
Родился в Армении, в городе Дилижан, однако вырос в Кировограде. С раннего детства увлекался футболом, но во время игры получил тяжёлую травму, перенёс 4 операции, в связи с чём очень рано закончил карьеру игрока и на профессиональном уровне не выступал. Работал в Кировоградском областном спорткомитете, параллельно тренировал заводскую команду Кировоградского завода дозавтоматов, участвовавшую в областных соревнованиях. В 1980 году переехал в Александрию, где стал тренером местной ДЮСШ, в которой проработал до 1991 года. В 1992 году стал главным тренером александрийской «Полиграфтехники», сформированной из бывших игроков ДЮСШ и прошедшей путь от любительских соревнований, до Второй лиги чемпионата СССР, а после распада СССР получившей право выступать в Первой лиге чемпионата Украины. В дальнейшем работал в ряде других украинских клубов. Первым серьёзным успехом стала работа в кировоградской «Звезде», которая под руководством Коваля в 2003 году стала чемпионом среди команд Первой лиги и вышла в высший дивизион чемпионата Украины.

Перед началом сезона 2004/05 приглашён в луганскую «Зарю», бывшую в то время одним из аутсайдеров Первой лиги. Под руководством Коваля за короткое время был собран боеспособный коллектив, в первом же своём сезоне претендовавший на повышение в классе, однако из-за финансовых проблем луганская команда финишировала только на третьем месте. В следующем году «Заря» потерпела всего одно поражение и уверенно выиграла Первую лигу. Тем не менее, в начале следующего сезона руководство клуба отправило Коваля в отставку, мотивируя это тем, что тренер не имел достаточного опыта работы в Высшей лиге.

После непродолжительного перерыва тренировал тернопольскую «Ниву» и ПФК «Александрия», а в 2009 году вернулся в «Зарю», которую возглавлял до прихода Анатолия Чанцева. С начала 2010 года занимает пост спортивного директора ФК «Заря». После отставки Чанцева в конце ноября 2011 года стал помощником исполняющего обязанности главного тренера Юрия Вернидуба.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины: 2002/03, 2005/06

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Заря» 

Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Александрия»
Тренеры ФК «Нива» Винница
Тренеры ФК «Кривбасс»
Тренеры ФК «Химик» Северодонецк
Тренеры ФК «Кремень»
Тренеры ФК «Звезда» Кропивницкий
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Нива» Тернополь